Kurevere ist der Name eines Dorfes in Estland:

 Kurevere (Kiili) in der Landgemeinde Kiili (Kreis Harju)
 Kurevere (Lääne-Nigula) in der Landgemeinde Lääne-Nigula (Kreis Lääne)
 Kurevere (Märjamaa) in der Landgemeinde Märjamaa (Kreis Rapla)
 Kurevere (Saaremaa) in der Landgemeinde Saaremaa (Kreis Saare)
 Kurevere (Sangaste) in der Landgemeinde Sangaste (Kreis Valga)